Sentinel puede referirse a:

Aeronaves 
 Raytheon Sentinel, modificación del avión Bombardier Global Express para servir como plataforma aerotransportada de vigilancia aérea y terrestre para la Real Fuerza Aérea británica. 
 RQ-170 Sentinel, vehículo aéreo no tripulado desarrollado por Lockheed Martin y operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
 Sentinel, proyecto multi-satélite desarrollado por la ESA en el marco del Programa Copérnico.

Geografía 
 Sentinel, pueblo ubicado en el condado de Washita en el estado estadounidense de Oklahoma.
 Sentinel Butte, ciudad ubicada en el condado de Golden Valley en el estado estadounidense de Dakota del Norte. 
 Cordillera Sentinel, la mayor cordillera entre las situadas al norte del glaciar Minnesota que forma la mitad norte de los montes Ellsworth en la Antártida.
 Isla Sentinel del Norte, pequeña isla del archipiélago de las Islas Andamán en el Océano Índico, administrada oficialmente por la India.

Otros 
 Orlando Sentinel, principal diario de Florida central, con sede en la ciudad de Orlando.
 San Francisco Sentinel, periódico en línea dirigido a la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero (LGBT) del área de la Bahía de San Francisco.
 Sentinel o El Centinela (título original: The Sentinel), serie de televisión norteamericana primeramente emitida por la UPN entre 1996 y 1999.
 The Sentinel (película), thriller norteamericano de 2006 dirigido por Clark Johnson.
 The Sentinel (videojuego), videojuego de 1986.
 Sentinel Prime, personaje de Transformers.